Dendi – vulcano inattivo dell'Etiopia
Dendi – gruppo etnico del Benin
Giorgio Dendi – enigmista e divulgatore scientifico italiano